"Hecho a mano" puede referirse a:

 Hecho a mano, programa de televisión emitido por TV Perú;
 Hecho a mano, álbum de estudio del mexicano Joss Favela;
 Hecho a mano, álbum de estudio del grupo colombiano Monsieur Periné.